Dieter Brei – calciatore tedesco
 Po Krei Brei – re del Champa

Pagine correlate 
 Bray